() (né en 1934), diplomate et homme politique syrien.
 Aseel Omran ()  (née le  à Qatif, en Arabie saoudite), chanteuse saoudienne.
 Rasha Omran ( ; 1964-), poétesse syrienne.

Voir aussi